Cemita puede hacer referencia a:
 la cemita poblana, un pan tradicional de Puebla, en México;
 a otros panes llamados cemita, véase semita (pan).